Borbonese (provincia), antica provincia della Francia;
 Borbonese (azienda), casa di moda con sede nella città metropolitana di Bologna.